O proto-macro-jê é a língua ancestral das línguas no tronco Macro-Jê.

Reconstrução

Proto-macro-jê 
Reconstrução do proto-macro-jê (Nikulin 2020):

Fonologia
as consoantes: */p, m, w, t, n, r, c, ñ, j, k, ŋ/
onsets ramificados com o rótico: */pr, mr, kr, ŋr/
as vogais: */a, â, ə, ə̂, y, o, ô, u, e, ê, i, ə̃, ỹ, ũ, ẽ, ĩ/
a estrutura silábica máxima: */CrVC°/ (*/°/ representa a chamada vogal eco)

Abreviações
(F) = finito
(NF) = não finito

Proto-macro-jê ocidental 
Reconstrução do proto-macro-jê ocidental (Nikulin 2020):

Proto-jabutí 
Ver Línguas jabutis e o artigo em inglês.

Proto-macro-jê oriental 
Reconstrução do proto-macro-jê oriental (Nikulin 2020):

Proto-transanfranciscano 
Reconstrução do proto-transanfranciscano (ou proto-maxakalí-krenák) (Nikulin 2020):

Proto-kamakã 
Reconstrução do proto-kamakã (Martins 2007):

Proto-jê 
Reconstrução do proto-jê (Nikulin 2020):

Proto-jê meridional 
O Jê Meridional é composto por cinco línguas: Xokleng, Kaingang, Kaingang paulista, Ingain e Kimdá.

Reconstrução do proto-jê meridional (Jolkesky 2010):

Flora e fauna

Retenções 
As retenções do proto-macro-jê nas línguas das diferentes famílias (Nikulin 2020:63):

Kayapó (Jê): 29 retenções
mro ‘cinza’
par ‘pé’
pi-ʔô ‘folha’
ma ‘fígado’
ĵwa ‘dente’
kə ‘pele’
ñõto ‘língua’
jajkwa ‘boca’
ñija-kre ‘nariz’
no ‘olho’
krə̃ ‘cabeça’
kwy ‘fogo’
ʔy ‘semente’
ʔi ‘osso’
ma/ma-r ‘ouvir’
twə̂m ‘gordura’
ŋõr/ñõt ‘dormir’
ŋô-re ‘piolho’
na ‘chuva’
ñi-kra ‘mão’
pry ‘caminho’
ŋə̃/ñõ-r ‘dar’
ñỹ/ñỹ-r ‘estar sentado.SG’
nõ/nõ-r ‘estar deitado.SG’
tẽ/tẽ-m ‘ir/vir.SG’
to/to-r ‘voar/dançar’
mry-ñĩ ‘carne’
ŋre ‘ovo’
ñiĵi ‘nome’

Reflexos semanticamente divergentes:
mê ‘gota’ (< *‘água’)
kô ‘borduna; grupo de árvores’ (< *‘árvore’)

Maxakalí (Transanfranciscana): 21 retenções
ptuK ‘cinza’
pata ‘pé’
cyC ‘folha’
cuC ‘dente’
ce ‘cabelo’
caC ‘pele’
ñũCcũK ‘língua’
kycaP ‘fogo’
caP ‘semente’
REL-pa-K/REL-pa-C ‘ouvir’
tuP ‘gordura’
mũ=ñũT ‘dormir’
kyT ‘piolho’
teC ‘chuva’
ñĩP ‘mão’
ptaT ‘caminho’
hũP ‘dar’
ñỹP ‘estar sentado.SG’
tup-a/tuP ‘voar’
ñĩT ‘carne’
REL-ciT-aC ‘nome’

Reflexos semanticamente divergentes: 
catakuC ‘palato’ (< *‘boca’)
kyP ‘tronco’ (< *‘árvore’)
nũP ‘estar deitado.PL’ (< *‘estar deitado(.SG)’)
nỹ-T/nỹ ‘vir’ (< *‘ir/vir.SG’)
-cuP ‘plural coletivo’ (< *‘sangue’)Karajá: 20 retenções
ma ‘fígado’
ĵû ‘dente’
ra-de ‘cabelo’
be ‘água’
dorǝɗo ‘língua’
deaθə̃ ‘nariz’
ra ‘ca-beça’
he-koɗy ‘fogo’
ko ‘árvore’
ɗy ‘semente’
ɗi ‘osso’
õrõ ‘dormir’
debo ‘mão’
ry ‘caminho’
õ ‘dar’
unə̃ ‘estar sentado’
ləbu ‘sangue’
de ‘carne’
θi ‘ovo’
ni ‘nome’

Reflexos semanticamente divergentes:
ky ‘fibra de casca’ (< *‘pele/casca’)
ɗu ‘cauda de ave’ (< *‘rabo’)Ofayé: 18–19 retenções
kə̆tah ‘cinza’
ɸar ‘pé’
ɸa ‘fígado’
xeʔ ‘dente’
jiʔ ‘cabelo’
haʔ ‘casca, pele’
ɸiĕʔ ‘água’
jõrăh ‘língua’
xerĕʔ ‘boca’
jĩxej-haʔ ‘nariz’
kə̆teːʔ ‘cabeça’
heɰ(ʔ) ‘árvore’
xaːʔ ‘semente’
hih ‘osso’
ɸaj ‘ouvir’
wõĕʔ ‘dormir’
keteh ‘pedra’
jĩj(ʔ) ‘mão’
xeːʔ ‘sangue’

Reflexo semanticamente divergente:
no ~ norŏʔ ‘estar sentado, sentar-se’ (< *‘estar deitado’)Rikbáktsa: 12–15 retenções
pyry ‘pé’
py ‘fígado’
hara-ɽi ‘cabelo’
pi-hik ‘água’
xtẽrõ-ɽik ‘língua’
? xay- ~ xak ‘boca’
xpi ‘orelha’
har-ek ‘cabeça’
? waby ‘ouvir’
? tuta ‘gordura’
uru ‘dormir’
harahare ‘pedra’
a ‘rabo’
nĩ ‘carne’
kare ‘ovo’

Reflexos semanticamente divergentes: 
poro ‘bambu, sal’ (< *‘cinza’)
ek ‘perna’ (< *‘osso’)
nũ ‘pôr do sol’
cik-nũ ‘fluir’ (? < *‘estar deitado’)

Arikapú (Jabutí): 21 retenções
pikǝ-mbrǝ ‘cinza’
par ‘pé’
mbǝ ‘fígado’
cokriã ‘dente’
ka-i ‘cabelo’
mbi ‘água’
ndu[ku]tǝ-re ‘língua’
ca[mbi]ko ‘boca’
ku ‘árvore’
hã ‘semente’
i ‘osso’
mbǝ ‘ouvir’
tô-ka ‘gordura’
nũtã ‘dormir’
kra ‘pedra’
naj ‘chuva’
nĩkaj ‘mão’
ũ ‘dar’
co ‘sangue’
nĩ ‘carne’
rẽ ‘ovo’

Reflexos semanticamente divergentes:
nĩpy-koj ‘ouvido’ (< *‘orelha’)
-ka ‘parte do corpo (formativo)’

Comparações

Proto-tupí 
Comparação do proto-macro-jê e do proto-tupí:

Abreviações
npos. = não possuído

Proto-chiquitano 
Comparação do proto-macro-jê e do proto-chiquitano:

Proto-boróro 

Comparação do proto-macro-jê e do proto-boróro:

Ver também 
 Proto-tupi
 Proto-arawak
 Língua carajá#Reconstrução
 Línguas macus#Reconstrução
 Línguas bororos#‎Reconstrução
 Línguas puris#‎Reconstrução

Bibliografia 
 Jolkesky, Marcelo Pinho de Valhery. 2016. Estudo arqueo-ecolinguístico das terras tropicais sul-americanas. Doutorado em Linguística. Universidade de Brasília.
 RIBEIRO-SILVA, N. 2020. Reconstrução fonológica do Proto-Timbira. 2020. Tese (Doutorado em Estudos Linguísticos) – Instituto de Letras e Comunicação, Universidade Federal do Pará.
 IRWIN, Davis. Vocabulário proto-jê. ILV.

Tronco macro-jê
Protolínguas